Xueshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xueshan (socken i Kina, Guizhou), 
 Xueshan (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar